Евдоки́я Мака́ровна Секи́ркина (1907—1978) — свинарка колхоза «Знамя труда» Ракитянского района Белгородской области, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родилась 14 марта 1907 года в селе Илёк-Кошары (ныне — Ракитянского района Белгородской области).

Работая в колхозе «Знамя труда» Ракитянского района свинаркой, внесла существенный вклад в увеличение производства мяса. В послевоенные годы участвовала в восстановлении разрушенной свиноводческой фермы колхоза, которая впоследствии по продуктивности и развитию свинопоголовья вышла на первое место в районе.

В 1956 году Евдокией Макаровной было получено по 30 поросят от каждой свиноматки, в следующем —  а в 1958 году — по  Секиркина задавала тон в областном социалистическом соревновании.

Её невестка — Пелагея Егоровна Секиркина — тоже является Героем Социалистического Труда.

Умерла 7 ноября 1978 года.

Память 
 Портрет Секиркиной Е. М. помещён на стенде Аллеи Трудовой славы п. Ракитное.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития сельского хозяйства и достижение высоких показателей по производству мяса и других продуктов сельского хозяйства, Секиркиной Евдокии Макаровне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также была награждена вторым орденом Ленина и медалями.

Примечания

Ссылки 
 
 Герои Социалистического Труда — Ракитянский район Белгородской области
 Секиркины — Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР.

Родившиеся в Ракитянском районе
Свиноводы СССР